Björnviktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björnviktjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Björnviktjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (8,14 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn